Miranda Sex Garden — британский музыкальный коллектив, образовавшийся в 1990 году в Лондоне, Англия, и исполнявший — поначалу (а капелла) мадригалы и фольклор XVII века; начиная со второго альбома — эклектичные композиции, в которых стилизации под фолк-музыку и псалмы сочетались с элементами готического рока, индастриал и дарквейв. Выпустив 4 альбома и 2 EP, группа в 2000 году распалась.

Дискография 
 Madra (1991)
 Iris (EP, 1992)
 Sunshine (EP, 1993)
 Suspiria (1993)
 Fairytales of Slavery (1994)
 Carnival of Souls (2000)

Примечания

Ссылки 
 Forever Burning. — Официальный сайт Miranda Sex Garden
 www.fluxeuropa.com, история группы

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2000 году
Исполнители Mute Records
Группы готик-рока Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Рок-группы Великобритании